Male d'amore (Un amour de pluie) – film del 1974 diretto da Jean-Claude Brialy
Male d'amore (Mal de Amores) – romanzo di Ángeles Mastretta del 1996